SGA puede referirse a:
 Idioma irlandés antiguo, por sus códigos ISO 639-2 e ISO 639-3;
 Schwarz-Gelbe Allianz (Alianza Negra y Amarilla en alemán), partido político monárquico de Austria;
 Sistema de Gestión de Almacenes, programa informático destinado a gestionar la operativa de un almacén;
 Sistema de Gestión y Administración, programa informático destinado a gestionar y administrar;
 System Global Area (Área Global del Sistema en inglés), una estructura de memoria de Oracle; 
 Stargate Atlantis La serie Stargate Atlantis;
 Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.
 Sindicato de Actores de Cine, por sus siglas en inglés "Screen Actor Guild"